В кінематографі
 «Зниклі» () — британсько-австралійський трилер (2007)
 «Гра на виживання» () — американський трилер (2012).

В музиці
 «Gone» — пісня американського рок-гурту Pearl Jam (2006).